John Winthrop kan syfta på:

* John Winthrop den äldre (1588–1649), engelsk koloniguvernör
 John Winthrop den yngre (1606–1676), engelsk koloniguvernör
 Fitz-John Winthrop (1639–1707), engelsk koloniguvernör
 John Winthrop (1681–1747), FRS
 John Winthrop (1714–1779), amerikansk astronom